Ел Залате има више значења:

 Ел Залате (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Залате (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Залате (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Залате (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Залате, Сатупа (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Залате (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Залате (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Залате (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Залате (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику